Aljaž Osterc (ur. 2 marca 1999) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Velenje. Drużynowy mistrz świata juniorów z 2017 oraz brązowy medalista z 2019. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Początkowo obok skoków narciarskich uprawiał również kombinację norweską, w 2013 i 2014 kilkukrotnie startował w zawodach Alpen Cup w tej dyscyplinie. W marcu 2016 zadebiutował w cyklu FIS Cup w skokach narciarskich, zajmując 15. i 14. miejsce. W sierpniu tego samego roku w swoim pierwszym starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Kuopio zajął 5. pozycję. 27 grudnia 2016 zawody Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu ukończył na 3. miejscu, a dzień później był 2. 15 stycznia 2017 w Wiśle zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 34. miejsce. W FIS Cup w skokach narciarskich 2016/2017 trzykrotnie zwyciężył i dwukrotnie zajął 3. pozycję. Cykl ukończył na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. W 2018 był 21. indywidualnie i 4. w drużynie, zaś w 2019 zdobył brązowy medal w drużynie męskiej, a także zajął 19. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie mieszanej.

Na Letnich Mistrzostwach Słowenii 2018 zdobył srebrny medal w drużynowym konkursie mieszanym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Osterca na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium konkursów FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999